NK Rudeš Zagreb er en kroatisk fodboldklub i Zagreb, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Historiske slutplaceringer

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1957